Leiningen steht für:
 Leiningen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Leiningen (Adelsgeschlecht), ein pfälzisches Adelsgeschlecht

Leiningen ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Leiningen (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Leiningen (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz in Thüringen
 Altleiningen, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Neuleiningen, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Waldleiningen, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz

Orte in Frankreich:
 Leiningen, deutscher Name der französischen Gemeinde Léning im Département Moselle, Kanton Albestroff

Burger und Schlösser:
 Burg Altleiningen in Rheinland-Pfalz
 Burg Neuleiningen in Rheinland-Pfalz
 Schloss Waldleiningen im Odenwald, Baden-Württemberg (im ehemaligen Fürstentum Leiningen)

geografischer Objekte:
 Leiningerland, historische Region in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Leiningerland, Verbandsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Fürstentum Leiningen, ehemaliges Fürstentum im heutigen Baden-Württemberg und Bayern

Siehe auch:
 Fürstlich Leiningensches Archiv Amorbach
 Fürstlich Leiningensche Bibliothek Amorbach